Dolly ist der Familienname von:

 Jenny Dolly (1892–1941), US-amerikanische Tänzerin
 Rosie Dolly (1892–1970), US-amerikanische Tänzerin
 Keagan Dolly (* 1993), südafrikanischer Fußballspieler